

Cinéma 
 , un film français d'André Liabel et Léon Mathot, sorti en 1929 ;
 Les Passionnées (), un film italien de  sorti en 1974 ;
  () de Gianfranco Mingozzi sorti en 1988.

Musique 
 Sonate pour piano no 23 de Beethoven dite Appassionata, une sonate de Beethoven composée en 1804 ;